Прокул Вергіній Трікост Рутил (*Proculus Verginius Tricostus Rutilus, д/н — 486 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки. 
 Опітер Вергіній Трікост (лат. Opiter Verginius Tricostus; ? — 486 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів ранньої Римської республіки.
 Авл Вергіній Трікост Целіомонтан (консул 494 року до н. е.) (*Titus Veturius Geminus Cicurinus, д/н — після 487 до н. е.) — політичний та військовий діяч ранньої Римської республіки.
 Луцій Вергіній Трікост (консул 435 року до н. е.) (; V століття до н. е.) — політик, державний і військовий діяч Римської республіки, консул 435 і 434 років до н. е.
 Луцій Вергіній Трікост Есквілін (; V століття до н. е.) — політик, державний і військовий діяч Римської республіки, військовий трибун з консульською владою 402 року до н. е.
 Авл Вергіній Трікост Рутил (; ? — після 475 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів ранньої Римської республіки, консул 476 року до н. е.
 Квінт Сервілій Структ Пріск Фіденат (; V століття до н. е.) — політичний, державний і військовий діяч часів Римської республіки, диктатор 435 і 418 років до н. е.
 Луцій Вергіній Трікост (військовий трибун з консульською владою 389 року до н. е.)